Allianz Cup 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Турнир-2009 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Софии — с 14 по 20 сентября 2009 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Гарбин (№ 58 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Allianz Cup
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Болгария
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009